G24 peut faire référence à :
 Dystonie, d’après la Classification internationale des maladies ; 
 G24, un groupe des pays en voie de développement ;
 Junkers G 24,un avion de transport de l’entre-deux-guerres ;
 , un destroyer de la Marine royale canadienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres